Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях.  Несмотря на чувствительность к глобальным экономическим циклам, экономика Норвегии продемонстрировала устойчивый рост с начала индустриальной эры.

Судоходство уже давно является опорой экспортного сектора Норвегии, но большая часть экономического роста в Норвегии вызвана обилием природных ресурсов, поэтому развиты разведка и добыча нефти, гидроэнергетика и рыболовство.
Доля сельского хозяйства и тяжелой промышленности в экономике снизилась в связи с развитием сферы услуг и отраслей, связанных с добычей нефти.
Государственный сектор является одним из крупнейших в мире в процентах от общего объёма валового внутреннего продукта.
Страна имеет очень высокий уровень жизни по сравнению с другими европейскими странами и развитую систему социального обеспечения.

Общие сведения 
Правительство Королевства Норвегии контролирует ключевые сферы экономики, в частности, нефтяной сектор. Добыча газа в Северном море ведётся с 1971 года. Хотя страна обладает и другими природными ресурсами (лесные ресурсы, минералы, гидроресурсы), нефтяной сектор обеспечивает 30 % поступлений средств в бюджет Норвегии.
ВВП в 2012 году составил $ 329 млрд..
Вместе с тем, в 2000-е годы Норвегию коснулась общескандинавская тенденция снижения доли доходов от государственной собственности в общих доходах государства: с 17,4 % в 2003 году до 14,9 % в 2006 году.

У страны ярко выраженный рентный характер экономики, зависимость от сырьевого, главным образом нефтегазового, экспорта, который, например, составил свыше 50 % всего товарного экспорта, тогда как менее 15 % экспорта приходилось на технологический сектор. Нефтегазовая промышленность является фундаментом всей норвежской экономики (в 2002 г. нефтегазовый сектор составил 23 % ВВП и принёс 32 % всех доходов; в нём прямо занято более 74 тыс. чел. (3 % всех занятых), а косвенно ещё 220 тыс.).

Статистика 
В следующей таблице показаны основные экономические показатели за 1980—2018 года. Инфляция менее 2 % обозначена зелёной стрелкой.

История

До индустриальной революции 
До промышленной революции экономика Норвегии была основана на сельском хозяйстве, производстве древесины и рыболовстве. Норвежцы обычно жили в условиях значительной нехватки продовольствия, хотя голод был редок. Для некоторых плодородных районов, за исключением Хедмарка и Эстфолла, зерновые культуры были ограничены морозоустойчивыми, такими как овес, рожь, и ячмень; было хорошо развито скотоводство. В районах Центральной и Северной Норвегии занимались оленеводством. Рыбалка вокруг побережья была опасной работой, хотя некоторые виды рыб, такие как сельдь, треска, палтус, водились в изобилии. Ввоз картофеля в Норвегию в XVIII веке привёл к значительному облегчению жизни норвежцев.
По всему побережью ловля рыбы (включая треску, сельдь, палтус и т.д.) была важным дополнением к земледелию и была во многих районах на севере и западе основным источником существования. Рыбалка обычно дополнялась выращиванием сельскохозяйственных культур и разведением скота на небольших фермах.
Фермеры, владеющие собственностью, были и продолжают оставаться основной единицей работы в норвежском сельском хозяйстве, но до XIX века у фермеров закончились земли, доступные для ведения сельского хозяйства. Многие сельскохозяйственные семьи стали нищими, что послужило толчком для их эмиграции в Северную Америку.

Индустриальная революция 
Помимо горнодобывающей промышленности в Конгсберге, Рёрусе и Лёккене Верке, индустриализация пришлась на первые текстильные фабрики, которые были построены в Норвегии в середине XIX века. Но первые крупные промышленные предприятия появились, когда политика предпринимателей привела к созданию банков для удовлетворения этих потребностей.
Были созданы рабочие места для большого числа лиц. Поскольку доход людей, занятых в промышленности, превысил доход крестьян, началось долгосрочное сокращение площадей обрабатываемых земель и снижение сельского населения. Началось формирование рабочего класса.

Государственный сектор 
Формирование государственного сектора началось с национализации германских активов после Второй мировой войны. В начале 2000-х годов в Норвегии 80 компаний находились в государственной собственности, большая часть в ведении Министерства торговли и промышленности.
Государственные предприятия в начале 2000-х годов были сосредоточены в следующих отраслях хозяйства: ТЭК («Статойл», «Норск гидро»), телевизионная связь («Теленор»), почта ("Постен Норге"), железные дороги, авиаперевозки (САС), производство и распределение электроэнергии («Статскрафт»), лесное хозяйство («Статског»), металлургия («Норск гидро»), торговля алкогольными напитками, банковские услуги («Коммуналбанкен»), добыча каменного угля («Стуре Норске Шпицберген Кулькомпани») и т. д.

В 1990-е годы в Норвегии была отменена государственная монополия на торговлю алкоголем, оптовую торговлю зерном и медицинскими препаратами, на телесвязь, радио и телевизионное вещание. После вступления в действие соглашения о ЕЭП Норвегия была вынуждена преобразовать государственную монополию по торговле лекарствами «Норск Медисинальдепо» сначала в государственное АО, а затем продать 17 % акций новой компании.

Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной — в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %. В 1990—2000 гг. доходы от приватизации составили 2,9 млрд долларов.

Сельское хозяйство 
 
По всему побережью ловля рыбы (включая треску, сельдь, палтус и т.д.) была важным дополнением к земледелию и была во многих районах на севере и западе основным источником существования.

Рыбалка обычно дополнялась выращиванием сельскохозяйственных культур и разведением скота на небольших фермах.
Фермеры, владеющие собственностью, были и продолжают оставаться основной единицей работы в норвежском сельском хозяйстве.

Промышленность 
 
Судостроение и судоходство давно является опорой экспортного сектора Норвегии.

Нефтегазовая промышленность Норвегии 
Нефтегазовый комплекс страны является фундаментом всей норвежской экономики; в ней прямо занято более 74 тыс. чел. (3 % всех занятых), а косвенно ещё 220 тыс.
Все запасы нефти и газа Норвегии расположены на шельфе Северного моря. 

Инициатива начать разведку запасов принадлежала не государству, а крупным транснациональным компаниям. Первой заявку подала американская Phillips Petroleum, в 1962 году.
В 1965 г. Норвегия выдала первые нефтяные лицензии, а уже в декабре 1969 было открыто первое большое месторождение.
Первая промышленная добыча нефти началась в 1970 году.
Оперативным управлением и надзором занялся вновь созданный Нефтяной директорат, а для непосредственного участия в нефтяных проектах была создана государственная компания Статойл (Statoil).
Ещё одной норвежской компанией, занявшейся добычей нефти, стала Норск Гидро (Norsk Hydro), в которой государству принадлежал 51 % акций.

Рост нефтяных доходов позволил Норвегии брать внешние займы в счёт будущих доходов от продажи нефти и газа на поддержку других отраслей, в частности судостроения, и на реализацию программ социального и регионального развития в рамках концепции «государства всеобщего благоденствия».
Также, к 2005 г. у Норвегии уже не было внешнего долга.

К 2007 было осуществлено слияние Statoil и энергетических активов Norsk Hydro, созданный нефтегазовый гигант способен составить серьёзную конкуренцию России на европейском рынке.

В 2002 г. нефтегазовый сектор составил 23 % ВВП и принёс 32 % всех доходов.
По состоянию на 2006 год, Норвегия обеспечивала примерно 15 % потребностей стран Евросоюза в нефти и газе.
По состоянию на 2016 год Норвегия занимает 13-е место в рейтинге стран по добыче нефти, по данным ОПЕК.

Энергетика 
При высоких запасах углеводородов, внутреннее потребление всей электроэнергии в Норвегии на 95 % покрывается гидростанциями, дополнительно строятся только ветряные электростанции (она наращивает мощности ВИЭ, которые обеспечат стране возможность полнее участвовать в будущей энергетической системе Европы). 
Генерация повседневно превышает потребление, но излишки мощностей направляются на пополнение уровня воды в резервуарах ГЭС, что обеспечивает стабильность нагрузки генераторов ГЭС при перепадах спроса потребителей. 

В 2013 году потребление первичных энергоресурсов составило 45,0 млн тонн нефтяного эквивалента, из которых
65,0 % пришлось на гидроэнергию,
24,0 % — на нефть,
8,9 % — на природный газ,
1,6 % — на уголь,
1,1 % на иные возобновляемые источники.

Излишки электроэнергии поставляются из Норвегии в страны Европы. Норвегия уже имеет кабельные силовые линии электропередачи с Данией и Нидерландами. С этой же целью (иметь возможность продавать избытки энергии своих ГЭС) Норвегия 1 октября 2021 завершила прокладку самого протяженного в мире подводного силового кабеля North Sea Link Норвегия — Великобритания, протяженностью 720 км. 
Идут работы по прокладке силового кабеля протяженностью 623 км по дну Северного моря между Норвегией и Германией.

 Министерство нефти и энергетики Норвегии

Государственный пенсионный фонд Норвегии 
Государственный пенсионный фонд Норвегии, также известный как Нефтяной фонд, был создан в 1990 году для инвестирования избыточных доходов норвежского нефтяного сектора. По состоянию на 2021 год фонд владеет долями в 9 202 компаниях в 74 странах мира, стоимость его активов составляет чуть более $1,3 трлн, что приблизительно равно 1,5 % от мирового фондового рынка, что делает его крупнейшим в мире национальным фондом благосостояния. По состоянию на 16 января 2021 года рыночная стоимость государственного пенсионного фонда Норвегии составляла 11 037 467 761 112 kr или $1 289 998 525 846. По состоянию на ноябрь 2020 года из фонда на каждого норвежского гражданина приходилось около 2 030 000 kr или $237 255.

Доходы населения 
По состоянию на 2018 год средний размер оплаты труда в Норвегии составляет  (€4760,95, брутто) и  (€3486,63, нетто) в месяц.

См. также 
 Orkla
 Yara

Ссылки 
 Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой // лента, 24 ноября 2018
 Прогноз газодобычи в Норвегии

Примечания

Литература 
 В. Гаврин. Охотничье хозяйство Норвегии // журнал "Охота и охотничье хозяйство", № 3, 1970. стр.42-43